Ксаверовка — название населённых пунктов на Украине:

 Ксаверовка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Ксаверовка — посёлок в Липовецком районе Винницкой области.
 Ксаверовка — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Ксаверовка — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Ксаверовка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Ксаверовка — до 1951 г. название села Романовка в Сокальском районе Львовской области.